Fishing Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Fishing Island (Maine)
 Fishing Island (Maryland)
 Fishing Island (New Jersey)
 Fishing Island (North Carolina)